Turing puede referirse a:

 Alan Turing, fue un matemático, informático teórico, criptógrafo y filósofo inglés.

 Máquina de Turing, un dispositivo teórico que manipula símbolos en una cinta de acuerdo a una tabla de reglas. Una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computadora.
 Máquina universal de Turing, una máquina de Turing que puede simular cualquier otra máquina de Turing.
 Máquina de Turing alternante, una máquina de Turing no determinista (NTM) con una regla para la aceptación de cómputos que generaliza las reglas usadas en la definición de las clases de complejidad NP y co-NP.
 Máquina de Turing probabilística, una máquina de Turing, que selecciona aleatoriamente entre las transiciones disponibles en cada punto de acuerdo a alguna distribución de probabilidad.
 Turing completo, un sistema que tiene un poder computacional equivalente a la máquina universal de Turing.
 Prueba de Turing, un examen propuesto por Alan Turing para demostrar la existencia de inteligencia en una máquina.
 Test inverso de Turing.
 Premio Turing, premio considerado como el Premio Nobel de las Ciencias de la Computación.
 Tesis de Church-Turing, una hipótesis combinada ("tesis") acerca de la naturaleza de funciones cuyos valores son efectivamente calculables.
 Turing (lenguaje de programación).